Karl Hohmann ist der Name folgender Personen:

*Karl Hohmann (Archäologe) (1885–1969), deutscher Archäologe, Heimatforscher und Museologe
 Karl Hohmann (1908–1974), deutscher Fußballspieler
 Karl Hohmann (Journalist) (1916–1981), deutscher Journalist
 Karl Hohmann (Wirtschaftswissenschaftler) (1916–2003), deutscher Wirtschaftswissenschaftler